Le Lapin fou (The Wacky Wabbit) est le nom anglophone de deux courts métrages de Bugs Bunny. 
 Le Lapin fou sorti en 1942.
 Le Lapin fou, le remake du précédent, sorti en 1945.